Вильялобар-де-Риоха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 10,94 км². Население — 61 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Покровителем города считается Санто Торибио де Льебана.

Население

Примечания

Ссылки
 Pueblos de España
 Torre de Villalobar

Муниципалитеты Риохи